Мисисипи масала је филм из 1991. године који је режирала Мира Наир, а главне улоге играју: Дензел Вошингтон, Рошан Сет, Шармила Тагоре и Сарита Чаудери.

Улоге 

|-
| Дензел Вошингтон (-{Denzel Washington}-) || Деметријус Вилијамс 
 Сарита Чаудери (-{Sarita Choudhury}-) - Мина
 Рошан Сет (-{Roshan Seth}-) - Џеј
 Шармила Тагоре (-{Sharmila Tagore}-) - Кину
 Чарлс С. Датон (-{Charles S. Dutton}-) - Тајрон Вилијамс
 Џо Сенека (-{Joe Seneca}-) - Вилибен Вилијамс 
 Ранџит Чаудри (-{Ranjit Chowdhry}-) - Анил
 Џозеф Олајта (-{Joseph Olita}-) - Иди Амин 
 Мохан Гохале (-{Mohan Gokhale}-) - Понтијак 
 Мохан Агаше (-{Mohan Agashe}-) - Канти Непкин 
 Тико Велс (-{Tico Wells}-) - Декстер Вилијамс 
 Ивет Хокинс (-{Yvette Hawkins}-) - тетка Роуз 
 Анџан Сривастав (-{Anjaan Srivastav}-) - Џамубај
 Дипти Сутар (-{Dipti Suthar}-) - Чанда
 Варша Такер (-{Varsha Thaker}-) - Кусумбен
 Ашок Лат (-{Ashok Lath}-) - Хари Пател 
 Натали Оливер (-{Natalie Oliver}-) - Алиша Лешеј 
 Карен Пинкстон (-{Karen Pinkston}-) - госпођа Морган
|}

Зарада 
 Зарада у САД - 7.308.786 $

Спољашње везе 
 
 Мисисипи масала на -{www.boxofficemojo.com}-

Амерички филмови
Амерички љубавно-драмски филмови
Филмови 1991.
Филмови на енглеском језику
Филмови о расизму